Красноглазый виреон () — певчая птица семейства виреоновых.

Описание 
Красноглазый виреон длиной 12,5 см. Оперение макушки головы светло-серое, спина немного более тёмная, «бровь» белая, нижняя часть тела белая, через глаза проходит тёмная полоса, глаза красные.

Призыв состоит из двух-трёхсложного «чи-вит». Песня состоит из ряда коротких строф и щебечущего звука «чививи», «чиррчирр».

Распространение 
Красноглазый виреон — это неарктическая и неотропическая гнездящаяся птица полярных, лесных и субтропических зон от Северной Америки до середины Южной Америки.

Птица гнездится в лесах и светлых лесных ландшафтах на обширной территории Канады и Соединённых Штатов. На зимовку она мигрирует на юг до Уругвая.

2 подвида, в том числе номинативная форма, обитают в Северной Америке, другие 10 подвидов живут в Центральной и Южной Америке. Это один из самых частых видов лесных птиц Северной Америки.

В Европе красноглазый виреон редкая гостевая птица. Тем не менее, с 1970-х годов он ежегодно встречается в Великобритании и Ирландии, являясь самым частым наблюдаемым неарктическим видом певчих птиц. В Центральной Европе он встречается исключительно редко.

Образ жизни 
Красноглазый виреон скрывается в кронах деревьев, однако, в течение периода гнездования можно услышать его пение. Осенью и зимой птица питается плодами и ягодами, в течение большей части времени преимущественно насекомыми.

Благодаря исследованиям Луизы де Кирилин Лоуренс известно,  что певчая птица способна произвести 22,197 различных позывок за один день.

Размножение 
Гнездо — это сложно сплетённое строение из растительных материалов и паутины, набитое шерстью животных и травами и подвешенное на ветви дерева. В кладке от одного до пяти яиц. Гнездовыми паразитами вида являются буроголовый коровий трупиал и блестящий коровий трупиал.

Примечания

Литература 
Colin Harrison & Alan Greensmith: Vögel. Dorling Kindersley Limited, London 1993, 2000, ISBN 3-8310-0785-3
Bryan Richard: Vögel. Parragon, Bath, ISBN 1-4054-5506-3
Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel und Wolfgang Fiedler (Hrsg): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2: Passeriformes – Sperlingsvögel, Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-648-0

Виреоны
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Европы
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки